Heda (plaats) - plaats in Zweden
Wilhelmus Heda - (circa 1460-1525) Nederlandse geschiedschrijver
Willem Claesz. Heda - (1594 - circa 1680) Nederlandse kunstschilder
Gerret Willemsz. Heda, (ca. 1620 - 1647) Nederlands kunstschilder
G11 (China) - de Heda Expressway, een autosnelweg tussen Hegang en Dalian